

Geografia

Austria 
 Straß – frazione di Gunskirchen, comune nel distretto di Wels-Land (Alta Austria)
 Straß im Attergau – comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Straß im Straßertale – comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Strass im Zillertal – comune nel distretto di Schwaz (Tirolo)
 Straß in Steiermark (dal 1º gennaio al 31 dicembre 2015 Straß-Spielfeld) – comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)

Germania 
 Straß – ex comune ora frazione di Burgheim, città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Straß – quartiere di Herzogenrath, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Straß – ex comune ora frazione di Hürtgenwald, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Straß – frazione di Nersingen, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Straß – frazione di Pfullendorf, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)

Altri significati 
 Strass – oggetto di vetro che imita un diamante o un'altra gemma